Con Quintino podemos referirnos a:

Personas 
 Quintino Bocaiúva - jornalista y político brasileño.
 Quintino Vilas Boas Neto - escultor portugués.
 Quintino de Lacerda - personaje histórico brasileño.
 José Quintino Dias - personaje histórico portugués.
 Tomás Quintino Antunes - periodista portugués.
 Quintino Sella - un estadista italiano.
 Quintino - DJ y productor holandés.

Localidades 
 Quentin (Pensilvania) - lugar designado por el censo en Pensilvania, EE. UU.
 Quintino Bocaiúva (Río de Janeiro) - barrio de la ciudad de Río de Janeiro.
 Quintino Cunha - barrio de Fortaleza, Ceará.
 Quintino Facci - barrio de Ribeirão Preto, São Paulo.
 Quintino (Timbó) - barrio de la ciudad de Timbó, São Paulo.
 Santo Quintino - freguesia del municipio portugués de Sobral de Monte Agraço.
 Quintinos - distrito de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais.

Otros 
 Decididos de Quintino, Aliados de Quintino e Aliança de Quintino - Asociaciones carnavalescas extintas.
 Igreja de São Quintino - iglesia histórica portuguesa.